Фримбурк може бити:

 Фримбурк (Чешки Крумлов), варошица у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република
 Фримбурк (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република